Ayla - figlia della Terra (The Clan of the Cave Bear) – romanzo di Jean M. Auel del 1980
 Cro Magnon: odissea nella preistoria (The Clan of the Cave Bear) – film del 1986 diretto da Michael Chapman